Onderdistrict in Indonesië
 Manyaran (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Manyaran (Karanggede), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Manyaran (Semarang Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Manyaran (Banyakan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java